

Датированные события

820 
 820 — Поход Шамши-адада V в Мидию.

819 
 819 — Победа Шамши-адада V над Вавилоном, договор с Мардук-закир-шуми I.
 Около 819 (или около 827) — Умер царь VIII Вавилонской династии Мардук-закир-шуми I, на престол взошёл Мардук-балассу-икби.

818 
 818 — Первый поход ассирийцев на Кадмухе (см. Шамши-адад V).

817 
 817 — Второй поход ассирийцев на Кадмухе (см. Шамши-адад V).

816 
 816 — Третий поход ассирийцев на Кадмухе (см. Шамши-адад V).
 816 — Умер верховный жрец Амона Хорсиесе (II).
 816 (по гл. 33 «Ши цзи» — в 817 г., по гл.4 и 14 — в 816 г.) — Согласно «Ши цзи», весной луский князь У-гун явился ко двору в Чжоу со своими сыновьями Ко и Си. Сюань-вану понравился младший Си, и он решил сделать его наследником. Советник Фань Чжун Шань-фу отговаривал вана, но безуспешно (его речь приведена в эпизоде 7 «Го юй»). Летом У-гун умер. Прекратилось возделывание ритуального поля, Вэнь-гун из Го увещевал вана, но безуспешно (его речь приведена в эпизоде 6 «Го юй»).
 816 — Умер князь Лу У-гун, ему наследовал Си (И-гун, эра правления 815—807).
 816 — Князь Ци Ли-гун был крайне жесток. В Ци вернулся сын Ху-гуна, и цисцы решили поставить его у власти, напали на Ли-гуна и убили его, но в битве погиб и сын Ху-гуна. Тогда цисцы поставили у власти сына Ли-гуна Чи (Вэнь-гун, эра правления 815—804), который казнил 70 человек, виновных в смерти Ли-гуна.

815 
 815 — Поход ассирийцев против Зарату (см. Шамши-адад V).
 815 — Захария, сын жреца Иодая, побит камнями в Иерусалиме по приказу царя Иоаса.
 815 (25 год Такелота II, либо 813) — Умер фараон XXIII династии Такелот II. Его сын Осоркон III становится верховным жрецом.

814 
 814 — Поход ассирийцев против Дера (см. Шамши-адад V).
 814 (23 год Иоаса) — Смерть царя Израиля Ииуя, на престол взошёл Иоахаз.
 814 (23 год Иоаса) — начало сбора пожертвований на ремонт Храма в Иерусалиме.
 814 — Поход царя Дамаска Хазаэла к Средиземному морю, победа над Израилем и Иудеей.
 814 (8 год Пигмалиона) — Основание Карфагена.

813 
 813 — Поход ассирийцев против Ахсаны (см. Шамши-адад V).
 813 — Умер князь Вэй Си-хоу, у власти встал его старший сын Юй (Гун-бо). Его младший брат Хэ привлёк на свою сторону чиновников и напал на Юя у могилы отца, тот покончил с собой. У власти встал Хэ (У-гун, эра правления 812—758).

812 
 812 — Поход ассирийцев против халдеев (см. Шамши-адад V).
 812 — Умер князь Цзинь Сянь-хоу, ему наследовал сын Фо-ван (Му-хоу, эра правления 811—785).
 812 — (либо между 816 и 800) — Фараон XXIII династии Иупут I (англ.), соправитель своего отца Петубаста I.

811 
 811 — Поход Шамши-Адада V против Вавилона.
 811 — Умер царь Ассирии Шамши-Адад V, ему наследовал сын Адад-нирари III, регентшей стала Шаммурамат.

810 
 810 — Начало правления Менуа, царя Урарту. При нём Урарту стала могущественной державой Передней Азии.

См. также

Примечания